Elena Baltacha (; Kijev, 1983. augusztus 14. – Ipswich, Egyesült Királyság, 2014. május 4.) ukrán származású brit hivatásos teniszezőnő. 1997-ben kezdte profi pályafutását. WTA-tornát nem sikerült nyernie, pályafutása során egyéniben tíz, párosban négy ITF-tornán szerezte meg a végső győzelmet. Az egyéni világranglistán a legjobb helyezése a negyvenkilencedik volt, amelyet 2010 szeptemberében ért el.

2014 januárjában májrákot diagnosztizáltak nála. 19 évesen is volt májbetegsége, amelyből kigyógyult. 2014. május 4-én májrákban halt meg, mindössze 30 éves korában.

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéniben

ITF-győzelmei

Egyéni (10)

Páros (4)

Jegyzetek

Források

További információk
 
 
 Elena Baltacha hivatalos honlapja

Brit teniszezők
Brit olimpikonok
1983-ban született személyek
2014-ben elhunyt személyek
Brit nők